Андре́й То́карев: